The Lair of the Wolf – film del 1912 prodotto dalla Kalem Company
 The Lair of the Wolf – film del 1917 diretto da Charles Swickard